White Lick Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 White Lick Creek (White River), Indiana
 White Lick Creek (Paint Lick Creek), Kentucky
 White Lick Creek (Bayou Scie), Louisiana